Луи́ш Миге́л Афо́нсу Ферна́ндиш (; ), более известный как Пи́цци () — португальский футболист, полузащитник клуба «Брага».

Карьера

Клубная 
Пицци начинал карьеру в родном клубе «Браганса» и сыграл за неё в четырёх играх за профессиональную команду. В 2007 году он стал игроком академии клуба «Брага», а через год отправился в аренду в «Рибейран». Летом 2009 года Пицци на правах аренды перешёл в «Спортинг» из Ковильяна, но через полгода отправился в аренду на полтора года в «Пасуш де Феррейра». 16 января 2010 года он дебютировал в чемпионате Португалии, выйдя на замену в матче против «Порту» (1:1). 8 мая 2011 года Пицци оформил хет-трик в матче против «Порту» (3:3).

30 августа 2011 года Пицци был арендован клубом «Атлетико Мадрид». 18 сентября 2011 года он дебютировал в испанском чемпионате в матче против сантандерского «Расинга» (4:0). В октябре 2012 года мадридский клуб выкупил Пицци у «Браги» за 13,5 миллиона евро в рассрочку на 4 года. Сезон 2012/13 провёл в составе клуба «Депортиво Ла-Корунья».

26 июля 2013 года перешёл в «Бенфику». Спустя три дня был отдан в аренду в «Эспаньол».

В сборной 
14 ноября 2012 года Пицци дебютировал за сборную Португалии в товарищеском матче против Габона (2:2) и в этом же матче забил первый гол за сборную.

Статистика

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 15 / забито голов: 2; победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2.

Достижения 
 «Пасуш де Феррейра»
 Финалист Кубка португальской лиги: 2010/11

 «Атлетико Мадрид»
 Победитель Лиги Европы: 2011/12

 «Бенфика»
 Чемпион Португалии (4): 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19
 Обладатель Кубка Португалии: 2016/17
 Обладатель Кубка португальской лиги (2): 2014/15, 2015/16
 Обладатель Суперкубка Португалии (3): 2016, 2017, 2019

 Сборная Португалии
 Бронзовый призёр Кубка конфедераций: 2017
 Победитель Лига наций УЕФА: 2018/19

Примечания 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Браганса»
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Спортинг» Ковильян
Игроки ФК «Пасуш де Феррейра»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Истанбул Башакшехир»
Игроки ФК «Аль-Вахда» Абу-Даби